Mutschlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mutschlechner (1795–1846), Baumeister und Architekt
 Armin Mutschlechner (* 1969), Südtiroler Künstler, siehe Artbrothers Kraxentrouga
 Gottfried Mutschlechner (1949–1991), italienischer Bergsteiger mit deutschen Wurzeln
 Josef Mutschlechner (1876–1939), Apostolischer Vikar der Diözese Brixen